Cheyenne kan syfta på:

 Cheyenner – en nordamerikansk algonkinspråkig indianstam
 Cheyenne (språk) – ett algonkinspråk
 Cheyenne (TV-serie) – en amerikansk TV-sere 1955–1963
 Piper PA-31T Cheyenne – ett flygplan i serien Piper PA-31

Geografi
 Cheyenne, Wyoming – huvudstaden i delstaten Wyoming i USA
 Cheyenne, Oklahoma – enstad i Oklahoma i USA
 Cheyennefloden – en biflod till Missourifloden